The Climb (en ), peut faire référence à :
 The Climb, single de Miley Cyrus ;
 The Climb, jeu vidéo développé par Crytek ;
 The Climb, récit d'Anatoli Boukreev de la tragédie sur l'Everest de 1996 ;
 , film de 1999 avec John Hurt, Gregory Smith et David Strathairn
 The Climb, film américain de Michael Angelo Covino sorti en 2019.